749 може да се отнася за:

 749 година от новата ера
 749 година преди новата ера
 749, число
 749 Малзовия, астероид
 NGC 749, галактика